Il singolare del torneo di tennis WTA Bratislava 1999, facente parte del WTA Tour 1999, ha avuto come vincitrice Amélie Mauresmo che ha battuto in finale Kim Clijsters 6-3, 6-3.

Teste di serie 

 Amélie Mauresmo (campionessa)
 Nathalie Dechy (semifinali)
 Henrieta Nagyová (primo turno)
 Sabine Appelmans (quarti di finale)

 Corina Morariu (primo turno)
 Karina Habšudová (quarti di finale)
 Barbara Schwartz (quarti di finale)
 Kim Clijsters (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

WTA Bratislava 1999